Good kan som auktorsförkortning betyda:

 David A. Good
 Peter Good

Robotskapade auktorsförkortningar